Antenor – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Antenore
2207 Antenor – asteroide troiano
Luppi Antenor – personaggio della serie manga e anime Bleach

Pagine correlate 

 Antenore (disambigua)